Миксон ( или Mixson) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миксон, Каллиста Александровна (1912—1993) — советский и российский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Миксон, Кэти (род. 30 марта 1981) — американская актриса и модель.
 Миксон, Уэйн (1922—2020) — американский политик, 39-й губернатор Флориды.
 Миксон, Эвальд (1911—1993) — эстонский футболист, вратарь.